Christiane Tirel (* 1939), botaniste française
 Élodie Tirel (* 1972), écrivaine française de fantasy
 Gautier Ier Tirel († 1068), noble français
 Gautier II Tirel († entre 1100 et 1130), noble français
 Guillaume Tirel (1310–1395), cuisinier français
 Pierre-Jacques Tirel (1775–1834), militaire français